020 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nizza
 020 – Prefisso telefonico di Londra